Церква Положення пояса Пресвятої Богородиці - назва багатьох християнських храмів на честь Положення пояса Пресвятої Богородиці

Україна

Івано-Франківська область 

 Церква Положення пояса Пресвятої Богородиці (Добротів), Надвірнянський район, православна

Львівська область 

 Церква Положення пояса Пресвятої Богородиці (Львів), греко-католицька
 Церква Положення пояса Пресвятої Богородиці (Боброїди), Жовківський район
 Церква Положення пояса Пресвятої Богородиці (Мацошин), Жовківський район
 Церква Положення пояса Пресвятої Богородиці (Подорожнє), Жидачівський район

Тернопільська область 

 Церква Положення пояса Пресвятої Богородиці (Базниківка), Бережанський район
 Церква Положення пояса Пресвятої Богородиці (Поділля), Заліщицький район